Per vena mesenterica ci si può riferire a:
 Vena mesenterica superiore
 Vena mesenterica inferiore